Benin, Republiek Benin, een land in West-Afrika
 Benin City, stad in Nigeria 
 Benin (rivier), rivier in Nigeria
 Koninkrijk Benin, historisch koninkrijk in Afrika
 Volksrepubliek Benin, historisch volksrepubliek in Afrika